PDF.js или pdf.js — свободное программное обеспечение на HTML5 и JavaScript для преобразования файлов в формате PDF в код HTML5, пригодный для просмотра в веб-браузере.

PDF.js может быть как частью веб‐сайта, так и частью веб‐браузера. Доступно расширение для Mozilla Firefox, в июле 2013 года использовавшееся более чем в 180 тысячах браузеров. С версии Firefox 15 просмотрщик (не расширение) входит в официальные сборки браузера, но по умолчанию включен был только в версии 19.0. В версию 17.0.3esr просмотрщик не входит, но может быть установлен в качестве расширения.

Ссылки

Примечания 

Программы для просмотра PDF
Программное обеспечение в разработке
Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Проекты Mozilla
Свободные программы просмотра изображений
HTML